Diese Seite listet alle Starts vom Space Launch Complex 17 der Cape Canaveral Air Force Station (heute CCSFS) auf.

Stand: 10. September 2011

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 History of Delta Launch Vehicle: Flight Log (englisch)

Launch Complex 17
!Launch Complex 17
NASA